Depp este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Johnny Depp (n. 1963), actor, scenarist, regizor, producător și muzician american
 Lily-Rose Depp (n. 1999), actriță și model francez-americană